Правовое воспитание — целенаправленная деятельность по трансляции (передаче)
правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов разрешения
конфликтов в обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет
целью развитие правового сознания человека и в итоге правовой культуры общества
в целом. Правовое воспитание – это целенаправленная систематическая квалифицированная деятельность, направленная на формирование свойств и качеств личности, образующих правосознание и выступающих внутренней предпосылкой правомерного поведения человека в различных сферах жизнедеятельности, регулируемых нормами права.

Правовое воспитание в широком смысле 
В данном случае можно говорить о правовой социализации человека,когда он «воспитывается» окружающей обстановкой в целом, юридической практикой, поведением людей и должностных лиц – представителей государственного аппарата в правовой сфере. При этом у людей, должностных лиц, государственных органов, осуществляющих правовую деятельность (правомерную или неправомерную), нет прямой цели оказать на других правовоспитательное воздействие.

Правовое воспитание в узком смысле  
Правовое воспитание в узком смысле представляет собой целенаправленный процесс формирования правосознания личности, направленный на усвоение личностью системы правовых норм, регулирующих юридически значимое поведение, и формирование готовности к их соблюдению.

Правовое  воспитание является  составным  компонентом идеологической функции любого государства. Его содержание и роль в жизни общества определяется политикой государства. Правовое воспитание имеет социально обусловленную педагогическую цель – формирование правопослушного гражданина, соблюдающего и почитающего правовые предписания общества, содержание (нравственно-правовую информацию), которую необходимо передать с помощью специальных средств, форм и методов трансляции, с учетом определенных закономерностей и принципов, а также объект, предмет и субъект воздействия. 

Субъектами правового воспитания являются:

-    органы государственной власти, например, министерство образования, генеральная прокуратура, министерство информации, министерство внутренних дел и др. Органы государственной власти разрабатывают стратегические цели и задачи в сфере правового воспитания, содержание нравственно-правовой информации, а также осуществляют управление правовоспитательным воздействием;

-    уполномоченные органы и учреждения, к которым относятся учреждения образования, органы внутренних дел, исправительные учреждения, печатные и электронные средства массовой информации, на которые государством возложены функции осуществления правового воспитания с членами всего общества либо отдельных его категорий;

-    институты гражданского общества – общественные объединения, политические партии, профсоюзные организации, религиозные организации и т.д., чья информационная и коммуникативная деятельность отвечает официально декларируемым национальным интересам в сфере социальной профилактики правонарушений;

-    семья.

Общим объектом правового воспитания выступает всё население страны. Правовоспитательные мероприятия должны проводиться в отношении всех категорий граждан без исключения. Специальным объектом является, во-первых, наиболее активная в юридически значимом поведении часть населения - это граждане, преимущественно мужчины, в возрасте 18-50 лет. Во-вторых, специальным объектом правового воспитания выступают несовершеннолетние лица в возрасте 14-17 лет (учащиеся и студенты), которые являются одним из основных источников пополнения рядов преступности.

Предметом правового воспитания являются психические свойства, образующие индивидуальное правосознание личности и социально-психологические явления, детерминирующие общественное и групповое правосознание.

Отличия от правового обучения 

Различие можно провести по сфере воздействия: воспитание воздействует главным образом на мировоззренческую, ценностную и эмоционально-волевую,  сторону сознания, а обучение – на когнитивно-рациональную.Таким образом в случае с правовым воспитанием имеет место информационно-ознакомительное воздействие на человека. Ценностное и эмоционально-волевое воздействие, ограничено существующей правовой практикой, в связи с тем что невозможно воспитать у человека уважение к тем ценностям, которые отсутствуют в общественном сознании и деятельности людей, но провозглашаются на словах, в пустых декларациях и демагогических заявлениях как политическими лидерами перед населением, так и воспитателями и учителями перед детьми и юношеством.

Задачи правового воспитания 
 Общее повышение знаний о праве;
 Усвоение воспитуемым правовых требований;
 Формирование убеждения в социальной необходимости, полезности и обязательности права;
 Внедрение твердых навыков правового поведения

Примечания

Литература 
 Энциклопедический словарь / Отв.ред. С.С. Алексеев. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 656 с.
 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с.
 Лысков, А. П. Правовая психология и ее место в структуре правосознания : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / А. П. Лысков ; ЛГУ им. А. А. Жданова. – Л., 1969. - 273 с.
 Насурдинов Э.С. Правовая культура/Отв. ред. Ф.Т.Тахиров.- М.:Норма,2014.352 с.
 Ратинов, А. Р. Правовая психология и преступное поведение / А. Р. Ратинов, Г. Х. Ефремова. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. - 256 с.
 Рябко, И. Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе / И. Ф. Рябко. - Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1969. - 191 c.
 Стуканов, В. Г. Информационно-педагогическая система формирования правосознания личности : монография / В. Г. Стуканов. - Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2016. - 279 с. - Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28087013
 Стуканов, В. Г. Психолого-педагогические задачи нравственно-правового воспитания личности / В. Г. Стуканов // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2015. – Т.26. – №1. – С. 112-116. - Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23069544

Право
Правовая культура
Воспитание
Правовая социализация